Grampians Trophy — новий турнір, що з'явився у програмі туру Жіночої тенісної асоціації 2021 року. Цей турнір було створено для тенісисток, які початково повинні були грати в Yarra Valley Classic або в  Gippsland Trophy, але були змушені відбути суворий карантин по прибутті в Австралію, оскільки на борту чартерних рейсів було виявлено й підтверджено випадки  COVID-19. 

Через затримку, пов'язану з виявленням COVID-19 у одного з працівників карантинного готелю, а також через те, що півфінали мали відбутися лише за день до початку Відкритого чемпіонату Австралії, фінал турніру було скасовано.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Фінал не проводився через затримки в розкладі. Як Контавейт, так і Лі, отримали рейтингові очки та призові гроші фіналісток. Обидві вважаються фіналістками турніру.

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Основна сітка 

Grampians Trophy - Singles
Grampians Trophy